Острогорський Мойсей Якович (1854, Бєльський пов. Гродненської губ. — 10.ІІ 1921, Петроград) — російський політолог, історик, юрист, соціолог. 
 Острогорський сільський округ (каз. Острогорск ауылдық округі, рос. Острогорский сельский округ) — адміністративна одиниця у складі Астраханського району.
 Острогорський Михайло Іванович «Озеров» (1896 — 20 вересня 1937) — комуніст, державний діяч, член РСДРП (б) і ВУЦВК. Історик.
 Георг Острогорський, Ґеорґ Остроґорський (Георгій Олександрович Острогорський; 19 (6) січня 1902, Санкт-Петербург — 24 жовтня 1976, Белград) — сербський науковець.